75 лет Житомирской области — памятная монета номиналом 5 гривен, выпущенная Национальным банком Украины. Посвящена Житомирской области — краю, расположенному в центре Украины на границе лесостепи и Полесья. Основа экономического потенциала Житомирской области — многоотраслевое сельское хозяйство (выращивание зерновых культур, хмеля, льна), фарфорово-фаянсовая промышленность. Также она богата на такие природные ресурсы, как гранит, ильменит, кварцит, мрамор.

Монета была введена в оборот 29 ноября 2012 года. Принадлежит к серии «Области Украины».

Описание монеты и характеристики

Аверс 
На аверсе монеты расположено: вверху малый Государственный Герб Украины, по кругу надписи: «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (вверху), «П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ» (внизу), в центре изображена стилизованная композиция — декоративная тарелка, шишечки хмеля и льна, памятник Сергею Королёву и водонапорную башню, справа от которой год чеканки монеты — «2012», логотип Монетного двора Национального банка Украины.

Реверс 
На реверсе монеты изображён герб области и по кругу расположены надписи: «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ» (вверху), «ЗАСНОВАНА У 1937 РОЦІ» (внизу).

Авторы 
 Художник — Иваненко Святослав.
 Скульптор — Иваненко Святослав.

Стоимость монеты 
Во время введения монеты в оборот в 2012 году Национальный банк Украины реализовывал монету через свои филиалы по цене 19 гривен.

Фактическая приблизительная стоимость монеты с годами изменялась так:

См. также 
 Список юбилейных и памятных монет Украины
 Житомирская область

Примечания

Ссылки 
 Описание монеты на сайте Национального банка Украины

Области Украины (серия монет)
Житомирская область